Federació Internacional de Korfbal, màxima institució mundial reguladora del corfbol
 Federació Italiana de Korfbal, màxima institució reguladora del corfbol a Itàlia
 Festivali i Këngës, concurs musical organitzat per la Radio Televizioni Shqiptar a Albània